Beat frequency oscillator, oscillatore utilizzato per creare segnali in audiofrequenza a partire da onde portanti inudibili.

Codici 
 BFO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Buffalo Range, Chiredzi, Zimbabwe